En México, el topónimo Tuxpan puede referirse a:

 Municipio de Tuxpan (Veracruz) o Túxpam, municipio del estado de Veracruz;
 Túxpam de Rodríguez Cano, ciudad y puerto cabecera del municipio anterior;
 Municipio de Tuxpan (Jalisco), municipio del estado de Jalisco;
 Tuxpan (Jalisco), localidad del estado de Jalisco, cabecera del municipio anterior;
 Municipio de Tuxpan (Nayarit), municipio del estado de Nayarit;
 Tuxpan (Nayarit), localidad del estado de Nayarit, cabecera del municipio anterior;
 Municipio de Tuxpan (Michoacán), municipio del estado de Michoacán;
 Tuxpan (Michoacán), localidad del estado de Michoacán, cabecera del municipio anterior;
 Tuxpan (Guerrero), pueblo del estado de Guerrero;
 Iguala de la Independencia#Laguna de Tuxpan, laguna cerca de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero;
 Tuxpam (petrolero), buque petrolero mexicano hundido, cuando ya estaba involucrado México en la Segunda Guerra Mundial.

Toponimia náhuatl de México